Салаватская церковь евангельских христиан-баптистов   — центральная церковь евангельских христиан-баптистов города Салавата, центр духовной жизни  ЕХБ города.

Адрес: 453260, Республика Башкортостан, г. Салават, ул Калинина, д. 91. 

Здание церкви было построено в 2000 году на средства и при участии верующих христиан-баптистов города Салавата.

История 
Организация христиан-баптистов Салавата имеет государственную регистрацию с 1992 года.  

Первоначально службы евангельских христиан-баптистов города Салавата проводились в залах по улицам К. Маркса и Суханова. Позднее службы проводились в ДК «Алмаз».  В 90-х годах было принято решение строить отдельное здание храма. 

Здание строилось с 1996 по 2000 год на ул. Калинина г. Салавата одновременно со строительством православного храма и мечети с привлечением средств и при участии верующих жителей города Салавата.
Здание построено из кирпича, огорожено ажурным металлическим ограждением.

Церковь в настоящее время 
Церковь евангельских христиан-баптистов  Салавата входит в объединение Церквей ЕХБ РБ (ОЦ ЕХБ РБ), которое, в свою очередь,  входит в Российский Совет ЕХБ (РС ЕХБ).  

В церкви каждое воскресенье в 11 часов проводятся богослужения.  Службы проводятся на русском языке, хотя   башкиры и татары среди верующих составляют до 30%.

У баптистов Салавата, как и у всех баптистов, существует институт исповеди. Основная её форма – исповедь Господу, но практикуется и исповедь пастору либо рядовому члену церкви.

Периодичесие издания церкви баптистов общие по республике. Это молодёжная газета «Коридор»,  выходящая примерно раз в месяц, и социальная газета «Вера, Надежда, Любовь», выходящая раз в два – три месяца. Из образовательных учреждений ВСЕХБ в Уфе с 1995 г. существует
Уфимская Библейская Школа на базе «Дома молитвы для всех народов». Действующие факультеты: регентский (музыкальный), миссионерский, христианского образования и пасторско – миссионерский. Обучаются только члены
баптистской церкви с христианским стажем не менее одного года. Срок обучения от одного до двух лет.

В Салаватской церкви работают курсы для детей и взрослых по изучению Библии и воскресная школа для детей, проводятся конференции.

Служители церкви также проводят служение в спецприемниках, тюрьмах и лагерях Уфы и Салавата..

Пастор: Грибков Виктор Николаевич,

Наумов Александр,

Ровнейко Сергей

Примечания

Литература 
 Сергеев Ю.Н. Баптизм в Башкирии: очерки истории (конец XIX – XX вв.). [Текст]: Учебное пособие. / Ю.Н. Сергеев. – Уфа, издательство БашГУ, 1998. – 54 с.

 Мухаметзянова Р.М. Этноконфессиональная ситуация и реализация свободы совести и вероисповедания в современном Башкортостане. Р.М. Мухаметзянова // Современные этнополитические и этносоциальные процессы в России: модель Республики Башкортостан: материалы научно-практической конференции. – Уфа: Информреклама, – 2004. – С. 104–112.

Ссылки 
 http://www.salavatchurch.com
 https://www.facebook.com/salavatchurch
 https://www.youtube.com/user/TheSalavatChurch

Баптистские церкви России
Протестантизм в Башкирии
Храмы Салавата
Храмы, построенные в 2000 году в России
Здания и сооружения, заложенные в 1996 году
2000 год в Башкортостане